Bernstein kan syfta på:

Personer
 Aaron Bernstein (1812–1884), tysk journalist och författare
 Basil Bernstein (1924–2000), brittisk sociolog
 Carl Bernstein (född 1944), amerikansk journalist
 Christian Andreas Bernstein (1672–1699), tysk psalmdiktare
 Daniel J. Bernstein (född 1971), amerikansk matematiker
 Eduard Bernstein (1850–1932), tysk politiker
 Elmer Bernstein (1922–2004), amerikansk kompositör
 Georg Heinrich Bernstein (1787–1860), tysk orientalist
 Harry Bernstein (1910–2011), amerikansk författare
 Henri Bernstein (1876–1953), fransk dramatiker
 Hilda Bernstein (1915–2006), sydafrikansk författare
 Howard Bernstein (född 1966), skotsk musikproducent
 Leonard Bernstein (1918–1990), amerikansk kompositör och dirigent
 Lionel Bernstein (1920–2002), sydafrikansk antiapartheidaktivist

Geografi

Antarktis 

 Mount Bernstein,

Polen 

 Bernstein in der Neumark – tidigare tyska namnet för en stad i provinsen Brandenburg, se Pełczyce

Tjeckien 

 Medvědí Skála, berg,

Tyskland 

 Bernstein (berg i Tyskland), Baden-Württemberg, Karlsruhe Region,

Österrike 

 Bernstein im Burgenland, Burgenland, Politischer Bezirk Oberwart, 
 Borgen Bernstein – en medeltida borg i Bernstein im Burgenland

Jiddisch-efternamn